James Dunlop ist der Name folgender Personen:

* James Dunlop (Astronom) (1793–1848), schottischer Astronom
 James Dunlop (Fußballspieler) (1870–1892), schottischer Fußballspieler